Piscicola är ett släkte av ringmaskar. Piscicola ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fiskiglar
Piscicola